Bellvís kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bellvís (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Bellvís (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar